een voorziening in een weg om regenwater af te voeren, zie straatkolk
 Andere naam van Westerhorn (De Marne)
 Voormalig waterschap de Kolken (waterschap)